PUP puede referirse a:

 Partido de Unidad Proletaria, partido comunista de Francia, fundado en 1930.
 Partido de Unidad Popular (Paraguay), partido comunista de Paraguay, fundado en 2004.
 Programa potencialmente no deseado (en inglés potentially unwanted program), aquel con características no deseadas pero instalado con la autorización del usuario.